Währing steht für:
 Währing, Wiener Gemeindebezirk
 Währing (Wiener Bezirksteil), ehemaliger Ort, namensgebender Bezirksteil von Währing
 Währing (Einheit), ehemaliges österreichisches Volumensmaß für Töpferton

Siehe auch:
 Väring
 Waering
 Waring
 Wearing